Pia - plataforma dotada de uma cuba côncava, geralmente com uma torneira

Localidades

 Pias (Cinfães)
 Pias (Ferreira do Zêzere)
 Pias (Lousada)
 Pias (Monção)
 Pias (Serpa)
 União das Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga

 Pías (Samora)

 Pías (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos